Sanvalentinesi – abitanti di San Valentino (Sorano)
Sanvalentinesi – abitanti di San Valentino della Collina
Sanvalentinesi – abitanti di San Valentino in Abruzzo Citeriore